Västerlandet syftar oftast på Västvärlden, men kan även syfta på följande platser:

Finland 

Västerlandet, Närpes, Österbotten, 
Västerlandet (vid Berghamn, Korpo), Åboland, 
Västerlandet (vid Gyltö, Korpo), Åboland, 
Västerlandet (vid Björkö, Korpo), Åboland, 
Västerlandet (vid Högland, Kimitoön), Åboland, 
Västerlandet (nordväst om Högsåra, Kimitoön), Åboland, 
Västerlandet (väster om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
Västerlandet, Ingå, Nyland, 
Västerlandet (söder om Porkala, Kyrkslätt), Nyland, 
Västerlandet (öster om Porkala, Kyrkslätt), Nyland,

Se även
Västerlanden
Yttre Västerlandet
Inre Västerlandet
Österlandet (olika betydelser)